

Patronyme 

 Didi Perego (1937-1993), actrice italienne ;
 Giuseppe Perego, sculpteur italien du  :
 Louis Perego (né en 1948), écrivain français ;
 Maria Perego (1923-2019, artiste de l'animation italienne.

Toponyme 

 Perego, commune italienne de la province de Lecco dans la région Lombardie.

Divers 
 Peg Pérego, société italienne des produits de puériculture.